

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 8, w tym 4 podstawowe
 Nowa Karczma – część miasta Krynica Morska
 Nowa Karczma – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. lubańskim, w gminie Siekierczyn
 Nowa Karczma – kolonia w woj. pomorskim, w pow. chojnickim, w gminie Konarzyny 
 Nowa Karczma – część wsi Korne w woj. pomorskim, w pow. kościerskim, w gminie Kościerzyna 
 Nowa Karczma – wieś w woj. pomorskim, w pow. kościerskim, w gminie Nowa Karczma
 Nowa Karczma – część wsi Nowiecw woj. pomorskim, w pow. sztumskim, w gminie Dzierzgoń
 Nowa Karczma – część wsi Kamień w woj. pomorskim, w pow. wejherowskim, w gminie Szemud
 Nowa Karczma – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. bartoszyckim, w gminie Górowo Iławeckie

Inne 
 Nowa Karczma – osiedle administracyjne miasta Wrocław
 RTON Nowa Karczma – Radiowo-Telewizyjny Ośrodek Nadawczy

Zobacz też 
 Karczma